Klappa kan syfta på:

 Klappa – ett hjälpmedel vid filminspelning
 Klappa händerna & Co. – ett barnalbum av Mora Träsk från 2003
 Klappa lilla magen – en sånglek där deltagarna klappar olika kroppsdelar

Geografi

Indonesien 

 Klappa (ö i Indonesien), Aceh, 
 Pulau Togongpotil, ö, Sulawesi Tengah,

Se även
 Klapp

Robotskapade Indonesienförgreningar